mini|120px| Aix-les-Bains
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1983 war das 38. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 3. bis 8. Mai 1983 in Aix-les-Bains statt. Es war 51 Jahre nach 1932 in Vichy die zweite Dreiband-WM in Frankreich.

Geschichte 
Nach zwei Jahren Abwesenheit war Raymond Ceulemans wieder da. Trotz Niederlage gegen Richard Bitalis sicherte er sich seinen 18. WM-Titel im  Dreiband dank des besseren Generaldurchschnitts (GD). Der Titelverteidiger Rini van Bracht blieb zum ersten Mal seit seinem WM Debuet 1971 ohne Medaille. Erstmals nahm ein Schwede bei einem Dreiband-WM-Turnier teil. Mit Torbjörn Blomdahl zeichnete sich eine Wachablösung im Dreiband an. Er wird die nächsten Jahre im Dreiband Billard maßgeblich prägen.

Modus 
Gespielt wurde „Jeder gegen Jeden“ bis 60 Punkte.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1983
Karambolageveranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Auvergne-Rhône-Alpes
Aix-les-Bains
Billardturnier in Frankreich